

Francja 
 Wildenstein – miejscowość

Niemcy 
 Wildenstein – związek gmin w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Inne 
 Wildenstein – ród